Кермись — топоним:
 Кермись (река) — река в Тамбовской, Рязанской и Пензенской областях России, левый приток Выши (бассейн Волги).
 Кермись (село) — село в Шацком районе Рязанской области.